Открытый чемпионат Люксембурга 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на крытых хардовых кортах.

Турнир-2011 является 21-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Люксембурге с 17 по 23 октября 2011 года. Турнир входил в европейскую зальную серию соревнований, завершающуюся итоговым турниром в Стамбуле.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Виктория Азаренко (№ 3 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= В.Азаренко
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А.Брианти
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А.Татишвили
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= П.Пармантье
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= И.Бенешова
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=6| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К.Суарес
| RD1-score07-1=65
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=0r
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= М.Кириленко
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=3

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= Ф.Пеннетта
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А.Севастова
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К.Датэ
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С.Халеп
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Е.Макарова
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Т.Пашек
| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Е.Балтача
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Ю.Гёргес
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= В.Азаренко
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А.Брианти
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= И.Бенешова
| RD2-score03-1=w
| RD2-score03-2=/
| RD2-score03-3=o
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= М.Кириленко
| RD2-score04-1= 
| RD2-score04-2= 
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= А.Севастова
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С.Халеп
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Т.Пашек
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Ю.Гёргес
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= В.Азаренко
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= И.Бенешова
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= А.Севастова
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=r
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= Ю.Гёргес
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2= 
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= В.Азаренко
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= Ю.Гёргес
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Д.Гантухова
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3=1
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= Л.Градецка
| RD1-score02-1=63
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=6

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А.Екимова
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А.Каданцу
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6'''
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= А.Кремер
| RD1-score05-1=0
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=

Финал

Факты 
 Виктория Азаренко выигрывает 3й турнир в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Моника Никулеску уступает свой дебютный финал турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Ивета Бенешова выигрывает 4й титул в сезоне и 13й за карьеру в туре ассоциации.
 Ивета Бенешова выигрывает 5й титул в сезоне и 15й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Люксембурга по теннису
 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Люксембург
Теннис
Октябрь 2011 года
2011